La Fußball-Bundesliga 1998-99 va ser la 36a edició de la Lliga alemanya de futbol, la competició futbolística més important del país.

Classificació

Resultats

Millors golejadors

Referències 

Lliga alemanya de futbol
Competicions futbolístiques del 1998
Competicions futbolístiques del 1999